Marco Valério Messala (cônsul em 226 a.C.), cônsul em 226 a.C..
 Marco Valério Messala (cônsul em 188 a.C.), cônsul em 188 a.C..
 Marco Valério Messala (cônsul em 161 a.C.), cônsul em 161 a.C., filho anterior.
 Marco Valério Messala Níger, cônsul em 61 a.C..
 Marco Valério Messala Rufo, cônsul em 53 a.C., filho do anterior.
 Marco Valério Messala (cônsul em 32 a.C.), cônsul em 32 a.C., filho anterior.
 Marco Valério Messala Corvino, cônsul em 31 a.C., possivelmente irmão do anterior ou filho de Messala Níger.
 Marco Valério Messala Apiano (cônsul em 12 a.C.), cônsul em 12 a.C., filho adotivo do cônsul em 32 a.C..
 Marco Valério Messala Messalino, cônsul em 3 a.C..
 Marco Valério Messala Barbato, cônsul em 20 d.C., pai de Messalina e possivelmente filho do cônsul em 12 a.C..
 Marco Valério Messala Corvino (cônsul em 58), cônsul em 58.

Desambiguações de antropônimos